Török Endre (1923–2005) irodalomtörténész
 Török Endre (1926–1980) grafikus
 Török Endre (1927–1972) orvos, sebész, aneszteziológus